akkergrootoogkever
 bosgrootoogkever
 donkere grootoogkever
 zandgrootoogkever